Le Voyage de Noz est un groupe de rock et new wave français, originaire de Lyon, en Rhône-Alpes.

Biographie

Débuts (1984–1988) 
Le groupe est initialement formé sous le nom de Lady Winter en 1984 par Stéphane Pétrier (chant), Thierry Tollon (claviers) et Christophe Lebeslour (batterie). Stéphane Pétrier, habitant le même immeuble que Christophe Lebeslour, l'avait entendu jouer de la batterie. Au bout de quelques semaines, ils ne manquent pas de se rencontrer pour envisager de jouer ensemble. Ils commencent à répéter dans un petit local en rez-de-chaussée qui se situait rue de Créqui dans le  de Lyon, entre la rue Duquesne et le parc de la tête d'or. Débutant, manquant de moyens, à chaque répétition qui se déroulaient les mardi soir et week-end, on devait leur prêter un synthétiseur Roland. En plus de Stéphane, Thierry et Christophe, le groupe se compose alors de Florence Mathey (guitare) et Pascal Dulau (basse).

En 1985, le nom du groupe est modifié pour Le Voyage de Noz. Cette nouvelle appellation est proposée aux autres membres du groupe par Christophe Lebeslour qui a séjourné cet été là, en Bretagne, chez son cousin avec son meilleur ami, un autre lyonnais. À l'époque, tous les membres du groupe acceptent sans hésitation cette nouvelle dénomination. Les principaux morceaux « noziens » étaient déjà là : Les Mains sales, Sculpture lente, L’étranger, Opéra, Aurélia, Anassaï, Il est l’heure. La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, le groupe allait évoluer. Ainsi, en 1986, ils sont rejoints par deux frères : Emmanuel Perrin (guitares), Alexandre Perrin (batterie, remplaçant de Christophe Lebeslour), et Frédéric Mentzen (basse), très vite lui aussi remplacé par Éric Clapot.

Opéra et Le Signe (1989–1994) 
Le groupe remporte rapidement un très grand succès dans la région Rhône-Alpes grâce à des concerts très spectaculaires faisant la part belle à la mise en scène et grâce aussi à l'univers onirique très personnel développé par les textes de Stéphane Pétrier. Les ouvertures de concerts - où Stéphane attaque l'introduction du titre Opéra en voix de tête - participent pour beaucoup à la réputation du groupe. La musique trouve pour sa part son originalité dans un mélange de cold wave (Cure, Marquis de Sade) et de rock progressif des années 1970 (Ange, Genesis).

Le premier album, Opéra, sorti en 1989, se vend en quelques mois à plus de  exemplaires. Cette même année, Noz est le premier groupe régional à faire le plein dans la salle lyonnaise du Transbordeur. Mais c'est l'album Le Signe, en 1992, qui installe définitivement le groupe comme le leader de la scène rock régionale. Le single éponyme obtient quelques succès sur les radios nationales. Le Signe reste à ce jour l'album le plus vendu du groupe.

Le groupe tourne alors beaucoup en France et en Suisse et remplit de nombreuses salles tout en restant fidèle à sa démarche indépendante.

De Exit à Bonne-Espérance (1995–2016) 
En 1995, après deux années difficiles qui ont vu le groupe se déchirer, le Voyage de Noz sort Exit-part 1, suivi en 1997 d'Exit-part 2, albums plus rock dont sera extrait le single "Marianne couche", pamphlet anti Front-national. Le groupe se compose alors de Stéphane Pétrier (chant, claviers), Emmanuel Perrin (guitares), Eric Clapot (guitares), Alexandre Perrin (batterie) et Henry Dolino (basse) remplacé en 98 par Christophe Courtial pour la sortie d'un double album en public Petit live entre amis. Cette même année, le groupe remporte le K du meilleur groupe rock régional décerné par les lecteurs de Lyon Capitale.

En 2003, Stéphane Pétrier est à l'origine du projet Ricochets, album-concept collectif créé à la façon d'un cadavre exquis avec d'autres artistes lyonnais (Amélie-les-crayons, Sorel, Moonchild...) sur lequel le groupe enregistre le titre Qui a tué Lorie Hamilton?.

Avec l'arrivée d'Elisabeth Cottam au violon, Noz sort deux disques plus pop et plus épurés : l'excellent album-concept L'homme le plus heureux du monde en 2001 et l'engagé Tout doit disparaître en 2005, qui permettent au groupe d'élargir son public et d'entamer une seconde carrière. En 2006, le Voyage de Noz est le premier groupe à réaliser un vidéo-clip (J'empire) dans la célèbre Demeure du Chaos de Thierry Erhmann (Saint-Romain au Mont d'Or). Le groupe continue à faire de nombreux concerts en France mais aussi au Maroc. En 2007, le Voyage de Noz réunit tous ses musiciens  pour fêter sur scène les 20 ans du groupe. Les deux concerts donnés au Rail Théâtre (Lyon) devant plus de 1000 personnes donneront naissance au DVD 20 ans et des poussières, sorti en 2008.

À la fin 2010, le groupe sort un double-album concept intitulé Bonne-Espérance !, aux influences seventies, qui est salué par la critique comme son œuvre la plus ambitieuse et la plus aboutie. Lors du concert donné au Kao (Lyon) le , le Voyage de Noz interprète l'album dans son intégralité et dans l'ordre. Le groupe est alors composé de Stéphane Pétrier, (chant), Eric Clapot (guitares), Emmanuel Perrin (guitares), Alexandre Perrin (Batterie), Pierre Granjean (basse) auxquels se joint sur scène Nathalie Pétrier (claviers, violon, voix).

En 2012, Carol Le Blanc remplace Pierre Granjean à la basse. Au printemps 2013, le groupe annonce son entrée en studio pour la préparation d'un nouvel album. Les séances d’enregistrement ne donnant pas satisfaction, le matériel musical composé alors est écarté et le Voyage de Noz se lance dans un nouveau travail de composition, sans donner plus de détails quant à l’éventuelle sortie du projet.

Le Début-la fin-le début (depuis 2016) 
En mars 2016, Stéphane Pétrier, Éric Clapot, Alexandre Perrin et Pierre Granjean (accompagnés d’Ella Beccaria au violon) remontent sur scène pour la première fois depuis trois ans, pour un concert exceptionnel dans la salle qui les a vus débuter à Lyon : Le Transbordeur.

En janvier 2018, après de multiples retards et reports, le groupe sort enfin son nouvel album intitulé Le Début-la fin-le début et annonce le départ d'Eric Clapot remplacé par un nouveau guitariste, Marc Baujard.

En 2019, Le Voyage de Noz participe au projet Place Hubert Mounier en hommage au fondateur de L'Affaire Louis' Trio aux côtés d'un collectif de musiciens lyonnais qui comprend Les Chics Types, Stan Mathis, Joe Bel, Carmen Maria Vega, Frédéric Bobin, Buridane, Billie, Denis Rivet, le groupe Khaban, Nikolas K, Kent et They Call Me Rico.

En , Stéphane Pétrier annonce que le groupe a terminé l'enregistrement d'un double-album concept de 18 titres dont la sortie est prévue au printemps 2021. L'album "Il semblerait que l'amour fut" sort le . En octobre 2022, le groupe met en ligne une reprise du "Diabolo Menthe" d'Yves Simon (musique du Film éponyme de Diane Kurys / 1977), éditée sur l'album "Ciné Songs / Vol.2" (Stardust Music) sortie à l'occasion du Festival Lumière.

Projets parallèles 
En marge du Voyage de Noz, le groupe s'est fait remarquer en enregistrant en 2002 l'hymne de l'Olympique lyonnais, vendu à plus de  exemplaires (J. Garabédian / S. Pétrier - Ed. Mac Ben Music / Olympique lyonnais).

En 2012, Stéphane Pétrier crée avec deux anciens membres du groupe Aurelia Kreit (Christophe Navarro à la basse et au chant, Jean-Jacques Fraillon à la batterie) et le guitariste Jérome Anguenot, le groupe Nellie Olson qui a, à ce jour, sorti 2 albums : We are Noisy en 2015, et The surface is Too Close / The Bottom is Too Deep en 2017.

Membres

Membres actuels 
 Stéphane Pétrier - chant, guitare acoustique, piano
 Alexandre Perrin - batterie, percussions, chœurs
 Pierre Granjean - basse
 Nathalie Pétrier - chœurs, violon, claviers
 Marc Baujard - guitares, chœurs

Anciens membres 
 Éric Clapot - guitare (1988-2000 et 2007-2018)
 Emmanuel Perrin - guitare (1986-2013)
 Liz Cottam - violon (2000-2007)
 Christophe Courtial - basse (1997-2007)
 Thierry Tollon - claviers (1985-1989)
 Philippe Prohom - claviers (1994-1995)
 Henry Dolino - basse (1995-1997)
 Thierry Westermeyer - claviers (1989-1993)
 Christophe Lebeslour - batterie (1985-1986)
 Frédéric Mentzen - basse (1986-1988)
 Yannik Cadenas - batterie (1994-1995)
 Damien Giraud - basse (1994-1995)
 Florence Mathey - guitares (1984-1985)
 Pascal Dulau - basse (1984-1985)

 Carol Le Blanc - basse (2012-2015)
 Ella Beccaria - violon (2016)

Discographie 
 1989 : Opéra
 1992 : Le Signe
 1995 : Exit- part 1
 1997 : Exit- part 2
 1998 : Petit live entre amis (album live ; 2 CD)
 2001 : L'homme le plus heureux du monde
 2005 : Tout doit disparaître
 2008 : 20 ans et des poussières (2 CD/DVD)
 2010 : Bonne-Espérance (2 CD)
 2017 : Le début - la fin - le début
2019 : Les chants de l'aurore (Vinyle, inédit 1986)
2021 : Il semblerait que l'amour fut (2 CD / Double vinyle)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Groupe français de rock progressif
Groupe français de new wave
Groupe musical de Lyon
Groupe musical formé en 1985